Municipio de Locke puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Locke (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Locke (condado de Rowan, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rowan.
 Municipio de Locke (condado de Elkhart, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Elkhart.
 Municipio de Locke (condado de Ingham, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ingham.